Szalai ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Szalai (* 1987), ungarischer Fußballspieler
 Annamária Szalai (1961–2013), ungarische Politikerin und Journalistin
 Antal Szalai (* 1981), ungarischer Geiger, siehe Antal Zalai
 Attila Szalai (* 1998), ungarischer Fußballspieler
 György Szalai (* 1951), ungarischer Gewichtheber 
 Gyula Szalai (* 1968), ungarischer Badmintonspieler

 Miklós Szalai (* 1964), ungarischer Philosoph und Historiker

Siehe auch:

 Szalay